Al-Ahly lub Al-Ahli (z arabskiego الأهلي) – nazwa wielu arabskich klubów. W tłumaczeniu na polski oznacza "narodowy".

 Al-Ahly Kair Egipt
 Al-Ahli Manama Bahrajn
 Al-Ahly Bengazi Libia
 Al-Ahly Trypolis Libia
 Al Ahli Ad-Dauha Katar
 Al-Ahli Dżudda Arabia Saudyjska
 Al-Ahli Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie
 Al-Ahli Sana Jemen